Финал Кубка Испании по футболу 1961/1962 состоялся 8 июля 1962 года. Мадридский «Реал» оказался сильнее «Севильи» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1962
Испания
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Севилья»
События 8 июля
Июль 1962 года
Спорт в Испании в 1962 году
Спортивные соревнования в Мадриде